Bitka za Žepče 7. kolovoza 1878.
Bitka za Žepče 24. lipnja 1993.